Als Zulassung bezeichnet man allgemein eine behördlich erteilte Erlaubnis, die ein Produkt zu einem Markt zulässt oder einer Person gesetzlich festgelegte Rechte einräumt.

Zulassung allgemein 
 siehe Zulassung (Verwaltungsrecht).

Zulassung von Personen 
 die Genehmigung zur Ausübung eines Berufs, siehe Approbationsordnung und Zulassung von Rechtsanwälten in Deutschland
 die Genehmigung zur Ausübung eines Heilberufs siehe Approbation (Heilberufe)
 die Zulassung als Vertragsarzt, Vertragspsychotherapeut oder Vertragszahnarzt, siehe Zulassungsausschuss
 die Zulassung von Personen zum Straßenverkehr
 die Zulassung zum Studium im Allgemeinen, siehe Immatrikulation
 die Zulassung zum Studium für ausländische Studienbewerber nach Prüfung ihrer Bildungs- und Sprachnachweise
 die Erlaubnis, mit explosionsgefährlichen Stoffen umzugehen, siehe Erlaubnis (Sprengstoffrecht)
 Spielerlaubnis (Sport), die Erlaubnis für Lizenzspieler im Profisport
 Spielerlaubnis (DDR), Zulassung als Unterhaltungskünstler in der ehemaligen DDR

Zulassung von Produkten 
 die Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung für nicht geregelte Bauprodukte und Bauarten
 die Zulassung von Fahrzeugen zum Straßenverkehr
 die Zulassung von Eisenbahnfahrzeugen
 die Zulassung von signaltechnisch sicherer Eisenbahnhardware und -software, siehe Eisenbahn-Bundesamt
 die Zulassung eines definierten Gerätes oder Produktes für den Markt, die Bauartzulassung
 die Erlaubnis, ein Arzneimittel auf den Markt zu bringen, die Arzneimittelzulassung
 die Zulassung von Lebensmittelzusatzstoffen durch die Zusatzstoff-Zulassungsverordnung
 die Zulassung nach Europäischer Technischer Standardzulassung (European Technical Standard Order, ETSO) für Bau- und Ausrüstungsteile von zivilen Luftfahrzeugen
 Börse: siehe Börsennotierung, Börsenzulassungs-Verordnung
 gewisses Saatgut benötigt eine Zulassung des Bundessortenamts, bevor es in Verkehr gebracht werden darf. Siehe hierzu Allgemeines zum Sortenschutz in Deutschland im Artikel Linda (Kartoffel)

Rechtswesen 
 die Erlaubnis bestimmter Rechtsmittel wie Berufung oder Revision, siehe Zulassung (Rechtsmittel)

Siehe auch 

 Bewilligung, Zustimmung, Einwilligung, Genehmigung
 Lizenz, Plazet
 Taktische Zulassung

Verwaltungsrecht